

Liste des maires de Saint-Jean-d’Angély d’Ancien Régime

Liste des maires de 1790 à nos jours

Pour approfondir

Articles connexes 
 Histoire des maires de France
 Conseil municipal
 Élection municipale française

Lien externe 
 Site officiel de l'association des maires de France

Notes et références 

Saint Jean d Angély